El término aguaí se refiere a varias especies de plantas sudamericanas, sobre todo en la región del Río de la Plata:

 Las sapotáceas del género Pouteria, en particular Pouteria caimito, Pouteria gardneriana, Pouteria glomerata y Pouteria salicifolia.
 La apocinácea Thevetia ahouai.

Además puede hacer referencia a:
 Aguaí, una localidad del Estado de São Paulo (Brasil).